Михаил Александрович Окунев () — российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (2019).

Биография 
Михаил Окунев родился 18 декабря 1960 года в городе Шадринске Курганской области.

Детство провёл в г. Шадринске, где в 1978 году окончил школу.

В 1984 году окончил Иркутское государственное театральное училище (отделение «актёр драматического театра», курс В. В. Кокорина).

В 1984—1989 годах служил в Иркутском областном Театре юного зрителя им. А. Вампилова.

С 1989 года — актёр Омского государственного Академического театра драмы.

Михаил Окунев — театральный актёр, но в последнее время стал сниматься и в кино — «Эйфория», «Круиз», сыграл главную роль Отца в телесериале «Одна семья».

Награды, призы и звания 
 Орден Дружбы (2 февраля 2011 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Народный артист Российской Федерации (28 марта 2019 года) — за большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства.
 Заслуженный артист Российской Федерации (1 апреля 1999 года) — за заслуги в области искусства.
 Заслуженный деятель культуры Омской области
 Национальная театральная премия «Золотая маска», 1997 год, за лучшую мужскую роль за роль Мужчины в спектакле «Женщина в песках» по роману Кобо Абэ.

Номинации 
 Национальная театральная премия «Золотая маска», 2005 за роль Беранже Первого в спектакле «Король умирает» Э. Ионеско.
 Национальная театральная премия «Золотая маска» 2006 за роль Лопахина в спектакле «Вишневый сад» А. Чехова.
 Национальная театральная премия «Золотая маска» 2019 за роль Ротмистра в спектакле «Отец» А. Стриндберга.

Роли в театре 
 «Утиная охота» (Александр Вампилов) — Зилов
 «Ворон» (К. Гоцци) — Дженарро
 «Вишнёвый сад» (А. П. Чехов) — Лопахин

Иркутский ТЮЗ 
 «Прощание в июне» (А. Вампилов) — Колесов
 «Палата N6» (А. Чехов) — Рагин
 «Гамлет» (У. Шекспир) — Лаэрт
 «Сон в летнюю ночь» (У. Шекспир) — Деметрий

Омский театр драмы 
 «Любовью не шутят» (Альфред де Мюссе) — Барон
 «Тартюф» (Мольер) — Дамис
 «На дне» (М. Горький) — Актёр
 «Натуральное хозяйство в Шамбале» (Алексей Шипенко) — Лама
 «О мышах и людях» (Джон Стейнбек) — Джордж
 «Три сестры» (А. П. Чехов) — Прозоров Андрей Сергеевич
 «Женщина в песках» (Кобо Абэ) — Мужчина
 «А на небе радуга!..» (Юлий Ким) — Стражник
 «Волки и овцы» (А. Н. Островский) — Беркутов
 «Бъдын» (Наталья Скороход) — Егор (молодой)
 «Танго беллетриста» (Наталья Скороход) — Гуров Дмитрий Дмитриевич
 «Церемонии зари» (Карлос Фуэнтес) — Сиуакоатль
 «Ну и ну!..» (Ольга Никифорова) — Калиф
 «Любовь как милитаризм» (Пётр Гладилин) — Виктор Анатольевич
 «Приглашение на казнь» (Владимир Набоков) — Адвокат, Заведующий фонтанами, Любовник Марфиньки
 «Маскарад» (М. Ю. Лермонтов) — Г-н Шприх Адам Петрович
 «Лоренцаччо» (Альфред де Мюссе) — Маркиз Чибо, его брат
 «Закат» (Исаак Бабель) — Арье-Лейб
 «Настоящий инспектор Хаунд» (Том Стоппард) — Мистер Бердбут
 «Таланты и поклонники» (А. Н. Островский) — Иван Семёныч Великатов, очень богатый помещик
 «Зимняя сказка» (У. Шекспир) — Леонт, король Сицилии
 «Дачники» (Алексей Пешков) — Суслов Петр Иванович, инженер
 «Король умирает» (Эжен Ионеско) — Беранже Первый, король
 «Пиквикский клуб» (Чарльз Диккенс) — Джозеф Смиггерс, вице-президент Пиквикского клуба
 «Бег. Восемь снов» (Михаил Булгаков) — Хлудов, белый генерал, командующий фронтом

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Михаил Окунев в ruskino.ru 
 Интервью Михаила Окунева

Выпускники Иркутского театрального училища
Персоналии:Иркутский ТЮЗ
Персоналии:Омский академический театр драмы